Ива́н Дми́триев:
 Дмитриев, Иван Алексеевич (в монашестве: Иоанникий; 1875—1937) — архимандрит Русской православной церкви.
 Дмитриев, Иван Андреевич (1928—2004) — Герой Социалистического Труда.
 Дмитриев, Иван Вячеславович (в монашестве Пётр; род. 1979) — епископ Русской Православной церкви.
 Дмитриев, Иван Дмитриевич (1908—1968) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Председатель Ленинградского облисполкома.
 
 
 
 Дмитриев, Иван Прокофьевич (?—?) — вице-адмирал, Георгиевский кавалер.
 Дмитриев, Иван Сергеевич (1803—1881) — русский кораблестроитель, корабельный инженер-генерал.